Meschke ist der Familienname von:

 Benjamin Meschke (* 1991), deutscher Handballspieler
 Günther Meschke (* 1958), österreichischer Werkstoffwissenschaftler
 Ilka Meschke (* 1976), deutsche Malerin
 Kurt Meschke (* 1934), deutscher Fußballspieler